Ede (Nigèria)
 Ede (Països Baixos), municipi de la província de Gelderland, al centre-oest dels Països Baixos
 Ede (ètnia) al Vietnam
 Ede (lingüística) família lingüística africana
 EDE o Equinox Desktop Environment, informàtica